Naujeningken ist der deutsche Name mehrerer einst ostpreußischer Orte im heutigen Gebiet Russlands bzw. Litauens:
 Naujeningken, 1938 bis 1946 Kleingudwallen, Kreis Darkehmen/Angerapp: untergegangener Ort im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Naujeningken, 1938 bis 1946: Neuhufen, Kreis Gumbinnen: untergegangener Ort im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland
 Naujeningken, 1938 bis 1946: Nauningen, Kreis Pillkallen/Schloßberg, ab 1946: Chutorskoje, untergegangener Ort im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland
 Naujeningken, Ksp. Szugken, Kreis Pogegen/Tilsit-Ragnit, seit 1945: Naujininkai (Pagėgiai), Bezirk Tauragė, Litauen
 Naujeningken, Ksp. Budwethen, 1938 bis 1946: Neusiedel, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, ab 1946: Moskwino, jetzt: Malomoschaiskoje, Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland
 Naujeningken, historischer Name von Naugeninken, Kreis Heydekrug: untergegangener Ort in der Rajongemeinde Šilutė, Bezirk Klaipėda, Litauen